Thomas McCall est un nom pouvant désigner:

 (1834-1904), charron écossais
 (1913-1983), homme politique américain de l'Oregon
 (1916-1965), soldat de l'armée américaine
 (1935-1981), homme politique américain de Pennsylvanie
 (né en 1951), joueur néo-zélandais de cricket
 (né en 1956), homme politique américain de Géorgie

Voir aussi

McCall, Thomas